STJ pode ser:
 Superior Tribunal de Justiça, no Brasil
 Supremo Tribunal de Justiça, em Portugal

Desambiguação